Tim Story (componist), Amerikaans componist
 Tim Story (regisseur), Amerikaans filmregisseur, filmproducent en scenarioschrijver